Anthobryum är ett släkte av frankeniaväxter. Anthobryum ingår i familjen frankeniaväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Frankeniaväxter
Anthobryum